dawne gminy:
 gmina Chojno – dawna gmina wiejska, powiat piński, woj. poleskie
 gmina Chojno – dawna gmina wiejska, powiat rawicki, woj. poznańskie